La  Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard fut en séance entre le  et 1859.

 fut élu président.
	
L'assemblée siégea au plaisir du lieutenant-gouverneur, Alexander Bannerman.

 fut Premier ministre.

Membres

Notes et références

Bibliographie 
 

Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard